Voloboejevo (selsovjet Kamysjinski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Voloboejevo (selsovjet Pasjkovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Voloboejevo (district Oktjabrski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Voloboejevo (district Rylski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Voloboejevo (district Dmitrovski) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Voloboejevo (selskoje poselenieje Anikanovskoje) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Voloboejevo (selskoje poselenieje Basjkatovskoje) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Voloboejevo (district Znamenski) - dorp in de Russische oblast Orjol